Albany (Australië), een stad in Australië
Albany (Engeland), een stad in Engeland
Albany (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
Albany, een oude naam voor Schotland

Zie ook
Hertog van Albany
New Albany